Жимон може да се односи на:

 Жимон (Жерс), насељено место у Француској, у департману Жерс
 Жимон (Лоара), насељено место у Француској, у департману Лоара
 Жимон (река),